А́ббот () — английская фамилия. Известные носители:

 Аббот, Джеймс (1807—1896) — английский капитан, путешественник.
 Аббот, Роберт (ок. 1560 — 1617) — английский религиозный деятель.
 Аббот, Чарлз (1757—1829) — британский государственный деятель.
 Аббот, Чарлз Грили (1872—1973) — американский астрофизик.

Топонимы 
 Аббот — гора, высота 1056 м, штат Квинсленд; Австралия

Другое 
 Аббот — ударный кратер в экваториальной области видимой стороны Луны.

См. также  
 Абботт
 Эббот

Ссылки

Примечания